Di Stasio bzw. di Stasio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Di Stasio (* 1950), italienischer Schauspieler
 Anna Di Stasio (1933–2011), italienische Opernsängerin (Mezzosopran) 
 Edgardo di Stasio (1923–1975), italienischer Opernsänger (Bass)
 Justina di Stasio (* 1992), kanadische Ringerin
 Ralph di Stasio (* 1981), US-amerikanischer R&B-Musiker, siehe Avery Storm